

Sigle 
 Tokyo Mew Mew – un manga e anime

Codici 
 TMM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tamatave di Toamasina (Madagascar)
 tmm – codice ISO 639-3 della lingua tai thanh
 TMM – codice valutario ISO 4217 del Manat turkmeno, valuta del Turkmenistan